У́лица Поле́нова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Поленова — улица в Иркутске.
 Улица Поленова — улица в Москве.
 Улица Поленова — улица в Новосибирске.
 Улица Поленова — улица в Туле.

Украина 
 Улица Поленова — улица в Днепре.